Diadema può riferirsi a:
Diadema – ornamento del capo, in antico utilizzato quale simbolo di sovranità dai monarchi achemenidi ed ellenistici e dagli imperatori romani
Diadema – comune brasiliano dello Stato di San Paolo
Diadema – stella della costellazione della Chioma di Berenice
Diadema – genere di ricci di mare della famiglia Diadematidae.
Costa Diadema – ammiraglia della Costa Crociere